Ofer bezeichnet:
 Ofer (Moschaw), eine Moschaw in Israel
 Ofer Brothers Group, israelische Unternehmensgruppe

Ofer ist Familienname folgender Personen:
 Abraham Ofer (1922–1977), israelischer Politiker
 Eyal Ofer (* 1950), israelischer Unternehmer
 Idan Ofer (* 1955), israelischer Unternehmer
 Mordechai Ofer (1924–1971), israelischer Politiker
 Sammy Ofer (1922–2011), israelischer Unternehmer
 Yuli Ofer (1924–2011), israelischer Unternehmer